Олден (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.

Персоналии 
  (род. 1923) — американский педагог, президент Университета Огайо (1962—1969).
  (1890—1964) — американский астроном, заведующий кафедрой астрономии Виргинского университета, президент Астрономического общества Южной Африки (1932), директор Обсерватории Маккормика (1945—1960).
  (1836—1919) — американский журналист, редактор журнала Harper’s Magazine (1869—1919).
  (1920—1975) — американский графический дизайнер, обладатель Медали Американского института графических искусств (2007).
  (род. 1958) — американский джазовый гитарист.
  (1810—1877) — американский военно-морской офицер, командующий Европейской эскадрой ВМФ США (1871—1873).
 Олден, Джинджер (род. 1956) — американская актриса, модель.
  (1921—1997) — американский драматург и сценарист, отец Кристофера и Дэвида Олденов.
  (наст. имя — Гордон Генри Бьюкенен; 1908—1962) — австралийский театральный актёр и режиссёр.
  (род. 1949) — американский театральный режиссёр, автор постановок, удостоенных Премии Лоренса Оливье за лучшая новая постановка оперы (2007, 2018), сын Джерома Олдена, брат-близнец Кристофера Олдена.
  (1841—1930) — американская писательница.
  (род. 1946) — американская сценаристка, главный сценарист телесериалов «Молодые и дерзкие» (1997—2006) и «Дерзкие и красивые» (2008—2013), лауреат Дневной премии «Эмми» лучшему коллективу сценаристов драматического телесериала (1997, 2000, 2006, 2010, 2013).
  (род. 1938) — американский онколог, обладатель Мемориальной медали Седжвика Американской ассоциации здравоохранения (2004).
  (род. 1949) — американский театральный режиссёр, номинант на Премию Хелпманна за лучшую режиссуру оперы (2011), лауреат премии «Золотая маска» (2020); сын Джерома Олдена, брат-близнец Дэвида Олдена.
  (род. 1935) — ирландский католический священник и педагог, президент папского Колледжа Святого Патрика в Мейнуте (1977—1985).
  — американский театральный продюсер, лауреат Премии Люсиль Лортел за лучший мюзикл (2001).
  (1933—2003) — американский писатель, авто дерективных романов.
 Олден, Мэри (1883—1946) — американская актриса немого кино и театра.
  (1837—1886) — американский политик, мэр столицы штата Теннесси Нэшвилла (1867—1868).
  (1865—1944) — британский политик, член Палаты общин от Тоттенхэма (1906—1918) и Южного Тоттенхэма (1923—1924).
 Олден, Ричард — генеральный директор испанской телекоммуникационной компании ONO (1998—2009).
  (1884—1965) — британский велосипедист, серебряный медалист летних Олимпийских игр в трековых гонках на 50 км (1920, 1924) и командном преследовании (1920).
  (1771—1839) — американский священник и педагог, основатель Аллегейни-колледжа.
  (1837—1908) — американский журналист, дипломат и писатель.
  (1936—1906) — американский военный хирург, первый президент Военно-медицинской школы (1893—1898).
  (1799—1876) — американский политик, губернатор штата Нью-Джерси (1860—1863).

Топонимы 
 Олден — город в округе Фриборн, штат Миннесота,
 Олден — тауншип в округе Сент-Луис, Миннесота, США.
 Олден — тауншип в округе Фриборн, Миннесота, США.

Другое 
 Олден — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также